Список крупнейших контейнерных судоходных компаний мира составлен по данным аналитического сайта Alphaliner и ранжирует их флоты по вместимости ISO-контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU). По состоянию на июнь 2022 года на контейнерных линиях работало 6387 судов общим дедвейтом свыше 308 млн DWT, в том числе 5589 полностью . Суммарно они вмещали свыше 25,7 млн TEU, в том числе еженедельно перевозили 676,9 тыс. TEU на транстихоокеанских линиях, 446,5 тыс. TEU на межевропейских линиях и 172 тыс. TEU на трансатлантических линиях.

В январе 2022 года флот MSC впервые с 1996 года обогнал Maersk по вместимости TEU. По состоянию на июнь 2022 года в пятёрку крупнейших контейнерных компаний мира входили итало-швейцарская Mediterranean Shipping Company (17,3 % рынка), датская Maersk (16,7 %), французская CMA CGM Group (12,9 %), китайская COSCO Group (11,4 %) и германская Hapag Lloyd (6,9 %).

Рейтинг

См. также 
 Список крупнейших контейнерных портов мира (2019)

Примечания 

Судоходные компании
Контейнерные перевозки
Списки транспортных компаний
Списки:Водный транспорт